Saldria ist der Name folgender schulischer Einrichtungen: 

 Saldria (Institution), Bildungsinstitution, die auf die Stifterin Gertrud von Saldern zurückgeht, und in deren Tradition mehrere Schulen in der Altstadt Brandenburg beziehungsweise in Brandenburg an der Havel standen und stehen
 Saldria (Gotthardtkirchplatz 9 und 10), Schule und Schulgebäude in der Altstadt Brandenburg und in Brandenburg an der Havel
 Saldria, Schulgebäude am Salzhof in Brandenburg an der Havel von 1866 bis 1945 
 von Saldern-Gymnasium Europaschule, staatliches Gymnasium und Europaschule in Brandenburg an der Havel seit 1993